Ёркин — фамилия; имеет женскую форму Ёркина.

 Ёркин, Евгений Михайлович (1932—1994) — советский хоккеист, мастер спорта СССР.
 Ёркин, Николай Тимофеевич (1912—1970) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда.

 Ёркина, Жанна Дмитриевна (1939—2015) — советская женщина-космонавт.

См. также 
 
 Еркинов
 Ёркино